Thirimont (Henegouwen), een deelgemeente van Beaumont, een stad in de Belgische provincie Henegouwen.
Thirimont (Luik), een dorp in de gemeente Weismes in de Belgische provincie Luik.